Metträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Metträsket (Nederkalix socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (49,4 ha)
Metträsket (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (2,2 km²)
Metträsket (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Luleå kommun,  (18,4 ha)
Metträsket (Älvsby socken, Norrbotten, 728619-172748), sjö i Älvsbyns kommun,  (47 ha)
Metträsket (Älvsby socken, Norrbotten, 730089-174158), sjö i Älvsbyns kommun,  (18,2 ha)
Metträsket (Jokkmokks socken, Lappland, 736484-169411), sjö i Jokkmokks kommun,  (8,64 ha)
Metträsket (Jokkmokks socken, Lappland, 736535-170807), sjö i Jokkmokks kommun,  (6,62 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn